De Rally van Polen 2016, formeel 73rd PZM Rally Poland - Rajd Polski, was de 73e editie van de Rally van Polen en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 552e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Mikołajki.

Verslag 
Andreas Mikkelsen greep op de valreep naar zijn tweede overwinning in het WK, nadat Ott Tänak in het zicht van een aanstaande debuutzege op de voorlaatste proef een lekke band reed en daardoor terugviel achter Mikkelsen als tweede. Tot dan bewees Tänak uiterst competitief op het DMACK bandenschoeisel, na het klassement vanaf halverwege de openingsetappe te hebben aangevoerd. Mikkelsen hield tot op het moment van Tänak's problemen de Hyundai's van Hayden Paddon en Thierry Neuville op een veilige marge en het was uiteindelijk Paddon die na twee nul-resultaten het podium ternauwernood vóór zijn teamgenoot zou completeren.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 8,55 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Pol
Rally van Polen
Sport in Ermland-Mazurië